Zagrosia kan syfta på:

 Zagrosia (djur) – ett släkte av insekter
 Zagrosia (växter) – ett släkte av växter